Валі — в ісламі — святий
 Валі — в Османській імперії — правитель області
 Валі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мез
 Валі (міфологія) — бог у скандинавській міфології